Diego Douglas Balbinot (Bento Gonçalves, 1984. január 7. –) brazil-olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Diego Balbinot adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1984-ben született személyek
Brazil labdarúgók
Olasz labdarúgók
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek